«Happy» — первый сингл американского певца Фаррелла Уильямса из его второго студийного альбома G I R L, выпущенный 21 ноября 2013 года. Песня стала саундтреком к мультфильму «Гадкий я 2». Композиция возглавила чарты Австралии, Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Франции. В декабре 2013 года он стал его третьим хитом № 1 в Великобритании, а в конце февраля следующего года возглавил Billboard Hot 100. В 2014 году песня стала лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

История 
Сингл вышел 21 ноября 2013 года и получил положительные отзывы музыкальной критики, например от журнала Rolling Stone.
В 2014 году «Happy» получил номинацию на премию «Спутник» в категории «Лучшая музыка в фильме» за лучшую песню к фильму «Гадкий я 2».
Также номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму».

Сингл достиг первого места в официальном хит-параде Великобритании в конце декабря 2013 года с тиражом в 107 000 копий. Таким образом, сингл «Happy» стал третьим за год британским чарт-топпером Фаррелла после «Blurred Lines» (4 недели № 1 в июне) и «Get Lucky» (4 недели № 1 в мае). Также стал № 1 в Голландии (ещё до его официального релиза, примерно в октябре), как результат радиоротации на станции 3FM и цифровых загрузок Transavia.

Сингл «Happy» стал для Уильямса 4-м чарттоппером в США, но лишь его первым хитом № 1 в качестве ведущего исполнителя. Он был в качестве соисполнителя («при участии») на трёх предыдущих синглах № 1 в США: «Drop It Like It’s Hot» со Snoop Dogg (3 недели № 1 в 2004 году), «Money Maker» Ludacris’а (2 недели № 1 в 2006 году) и «Blurred Lines» Робина Тика (12 недель № 1 в 2013 году). Кроме того, как часть дуэта Neptunes, Фаррелл был также продюсером и соавтором ещё двух хитов № 1 в США: Nelly «Hot in Herre» (7 недель № 1 в 2002 году) и Гвен Стефани «Hollaback Girl» (4 недели в 2005 году).

В марте 2014 года «Happy» в третий раз вернулся на первое место в Великобритании (UK Singles Chart), что стало первым подобным случаем за почти 60 лет со времени подобного «тройного» достижения, установленного песней Гая Митчелла «Singing the Blues» в 1957 году. «Happy» — это третий для Фаррелла сингл, проданный в Соединённом королевстве тиражом более одного миллиона копий, вслед за «Get Lucky» и «Blurred Lines». Только два других исполнителя в Великобритании имеют 3 или более синглов-миллионников. У группы The Beatles их шесть (дополнительно, Пол Маккартни и Джон Леннон имеют ещё по одному пост-битловскому миллионнику). У Рианны их также три.

В 2014 году в США было продано 6,45 млн копий за год и более 6,9 млн копий в США к апрелю 2015.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Чарт всех времён

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"|Стриминг
|-

|-

Дата выхода

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2014 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Премия «Грэмми» за лучшее сольное поп-исполнение
Песни Фаррелла Уильямса
Гадкий я
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Песни из мультфильмов
Композиции в стиле фанк